Ad Statuas, római erőd a Komárom-Esztergom megyében fekvő Ács közelében
 Ad Statuas, római erőd a Tolna megyében fekvő Várdomb közelében